Terhathum (district), een van de 75 districten van Nepal
 Terhathum (stad), de hoofdstad van het Nepalese district Terhathum